Днепр-1 может означать:
 «Днепр-1» — подразделение особого назначения МВД Украины.
 «Днепр-1» — украинский футбольный клуб из города Днепр.
 «Днепр-1» — женский украинский футбольный клуб из города Днепр.

См. также 
 Днепр (значения)